Porkchop Lake kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Porkchop, sjö,

USA 

 Porkchop Lake (slätt i USA), Oregon, Crook County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar